Causey ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Causey (* 1953), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Gigi Causey, US-amerikanische Filmproduzentin
 Jeff Causey (* 1971), US-amerikanischer Fußballspieler
 John W. Causey (1841–1908), US-amerikanischer Politiker
 Peter F. Causey (1801–1871), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Causey (* 1949), US-amerikanischer Tonmeister
 Wayne Causey (* 1936), US-amerikanischer Baseballspieler

Causey bezeichnet außerdem:

 Causey (County Durham), ein Dorf in England
 Causey (New Mexico), einen Ort in den Vereinigten Staaten